

Населені пункти та їхні частини
 Вуйтово — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вуйтово — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вуйтово — село в гміні Кольно Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вуйтово — частина села Ґоґулково в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки